

Bouverie 
La Bouverie est un Village de la Commune de Frameries de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut
La Bouverie est un village de France situé dans la commune de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var.
La Bouverie est un lieu-dit de Saint-Quentin-le-Petit dans les Ardennes.
La Bouverie est un quartier de Revin dans les Ardennes.
La Bouverie est une plage et une forêt domaniale de la commune des Mathes en Charente-Maritime.

Boverie 
 Parc de la Boverie, espace vert de la ville de Liège (Belgique). Également liés à ce lieu :
 Musée La Boverie
 Ancienne Société anonyme de Charbonnage du Paradis, d'Avroy et Boverie

Étymologie 
Le mot est latin et roman Bovaria, Bouverie ou Boverie signifie tout simplement l’habitation des bœufs et par extension la métairie.